Humpen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Humpen (kulle i Antarktis),

Finland 

 Humpen, Pargas, Åboland,

Se även
Humpeskeri

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar